El liso es una tradicional medida (250 a 255cc) para cerveza tirada muy popular en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Esta cerveza, preferentemente de estilo lager o stout, es servida en un vaso de estilo stange (liso, sin textura), usualmente empleado para cervezas de estilo kölsch o pilsen. Posteriormente se extendió al resto de las áreas de influencia de la ciudad. 

Se le atribuye su popularización al empresario y maestro cervecero Otto Schneider, inmigrante alemán radicado en la ciudad de Santa Fe a principios del siglo XX e importante contribuyente en las cervecerías Bieckert, San Carlos, Santa Fe y Schneider, siendo esta última de su propiedad.

Según la meticulosa costumbre de Schneider, era para él de gran preferencia disfrutar de cerveza tirada en un vaso liso, sin marcas ni relieves, para poder dar una mejor observación y análisis. Por otro lado, la contextura y fisionomía del vaso stange permite conservar una mejor espuma (para que así el oxígeno no altere el producto) y un apropiado acondicionamiento de frío.

También se puede llegar a encontrar una medida mayor (500cc) con el nombre de balón, servida en un vaso de estilo weizen, generalmente empleado para cerveza de trigo (weissbier). Este es el equivalente a una pinta (de medición inglesa).

En la actualidad, el liso es parte de la identidad visual de la cervecería Santa Fe y un importante complemento dentro de la gastronomía regional.

Tradición 
A principios del siglo XX, la ciudad de Santa Fe (así también como sus alrededores; Esperanza, Humboldt, San Carlos, Romang, Franck, San Jerónimo, Cavour y Grütly, entre otras localidades y colonias) pudo ver un desmesurado incremento en su censo poblacional de inmigrantes suizos y alemanes, trayendo estos consigo una fuerte tradición cervecera; tradición que se vería impulsada por la cercanía de la cervecería San Carlos y el depósito que supo tener Quilmes en una ciudad de menos de 100.000 habitantes. A raíz de esto, Otto Schneider llegó a la ciudad en 1911, y, luego de trabajar varios años como maestro cervecero en la cervecería Santa Fe -anteriormente en Bieckert y San Carlos-, en 1931 funda su propia cervecería, y comienza a darle forma a su sueño.

Lo que Otto Schneider y otros especialistas proponían era aprovechar las aguas de la cuenca fluvial sobre la cual se asienta la ciudad de Santa Fe, cuyas calidades eran equiparables a aquellas aguas de Pilsen, en zona de colonización alemana de la actual República Checa, que fue reconocida desde el siglo XIX como una de las mejores para la elaboración de cervezas.

Según Eduardo M. Revuelta, antiguo director general de la cervecería Schneider, el término surge en don Schneider, que, en sus visitas a los tradicionales bares de la ciudad, pedía que le sirvieran la cerveza (con un limitado idioma español) en un vaso liso de capacidad menor que la de las jarras de costumbre.

El 11 de diciembre de 2014, el liso fue declarado Patrimonio Cultural de Santa Fe, siendo esta la primera vez que se sancionó en el Concejo a una tradición como patrimonio cultural inmaterial. Anualmente, en la antigua colonia suiza de Grütly se festeja la fiesta provincial del liso.

Referencias 

Bebidas alcohólicas de Argentina
Aperitivos
Cócteles con cerveza
Cultura de la ciudad de Santa Fe